Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1934 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Helen Jacobs je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

 Helen Jacobs (prvakinja)
 Sarah Palfrey (finale)
 Carolin Babcock (polfinale)
 Dorothy Andrus (polfinale)

 Betty Nuthall (drugi krog)
 Kay Stammers (četrtfinale)
 ?
 Freda James (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1934